Камиль Башассо́н, граф де Монталиве́ (; ,  — , Сен-Буиз) — доверенное лицо и душеприказчик французского короля Луи-Филиппа, пэр Франции.

Сын министра внутренних дел при Наполеоне Жан-Пьера де Монталиве (1766—1823) и внебрачной дочери короля Людовика XV — Аделаиды де Сен-Жермен (1769—1850).

Биография и деятельность 
Познакомившись в качестве члена и секретаря общества «Aide-toi, le ciel t’aidera» с вождями либеральной партии, он после Июльской революции получил в правительстве Лаффитта (2 нояб. 1830 — 13 марта 1831) портфель внутренних дел, в правительстве Казимира Перье (13 марта 1831 — 16 мая 1832) — портфель народного просвещения, а после смерти Перье (1832) занял прежнее место.

Кровавое подавление возникших по поводу похорон генерала Ламарка беспорядков и объявление столицы в осадном положении сделали его управление ненавистным, и 11 октября 1832 года он был вынужден оставить свой пост.

Позже он снова был министром внутренних дел в первом правительстве Тьера (22 февр. 1836 — 6 сент. 1836) и в преобразованном правительстве Моле (6 сент. 1836 −15 апр. 1837).

В качестве заведующего королевскими доходами основал Версальский музей, расширил Лувр и реставрировал замки Фонтенбло, По и Сен-Клу.

После Февральской революции он вернулся к частной жизни и выступал лишь в защиту Луи-Филиппа против нападок со стороны бонапартистов; в 1879 году стал сенатором.

Среди потомков Монталиве наиболее известен праправнук Валери Жискар д’Эстен (1926—2020).

Сочинения 
 «Le roi Louis-Philippe et sa liste civile» (1851),
 «Rien! dix-huit années de gouvernement parlementaire» (1864),
 «La confiscation des biens de la famille d’Orléans» (1871),
 «Casimir Périer et la politique conservatrice en 1831 et 1832» (1874).

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники лицея Генриха IV
Выпускники Политехнической школы
Министры внутренних дел Франции
Кавалеры Большого креста ордена Почётного легиона
Сенаторы Франции
Бессменные сенаторы